Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Trevor Kronemann e David Macpherson che hanno battuto in finale Luis Lobo e Javier Sánchez 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Sandon Stolle /  Mark Woodforde (semifinali)
 Jonas Björkman /  Henrik Holm (primo turno)

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (finale)
 John Fitzgerald /  Patrick Rafter (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 1995
ATP Tour 1995